Dmitri Grigoróvich puede hacer referencia a:

 Dmitri Vasílievich Grigoróvich (1822-1900), escritor ruso.
 Dmitri Pávlovich Grigoróvich (1883-1936), diseñador de aviones ruso.